Уша — власна назва.

Топоніми

Білорусь 
 Уша (притока Нярісу) — річка у Воложинському та Молодечненському районах Мінської области, притока Нярісу (Вілії)
 Уша (притока Березини) — річка у Смолевицькому, Червенському та Березинському районах, права притока Березини.
 Уша (притока Німану) — річка у Несвіжському та Корелицькому районах. Ліва притока Німану

Уша (Португалія) — парафія.

Див. також 
 Вуша
 Уж